Sainte-Praxède (avec un trait d'union) fait référence aux lieux et édifices suivant :

Édifice(s) 
 Basilique Sainte-Praxède (Basilica di Santa Prassede), basilique mineure romaine construite au  ;
 et le titre cardinalice Sainte-Praxède qui y est rattaché.

Localités 
 Sainte-Praxède, municipalité de paroisse dans la municipalité régionale de comté des Appalaches au Québec (Canada).